St James's Park puede referirse a:
St James' Park, estadio de fútbol situado en la ciudad de Newcastle-upon-Tyne.
St. James’s Park, parque real en Londres.